

Cinema
Shot in the Dark – film del 1933 diretto da George Pearson
Shot in the Dark – film del 2002 diretto da Adrian Grenier

Musica
Shot in the Dark – gruppo musicale guidato da  Peter White
Shot in the Dark – album dei The Inmates del 1980
Shot in the Dark – album dei Great White del 1986
Shot in the Dark – singolo di Ozzy Osbourne dall'album The Ultimate Sin
Shot in the Dark – singolo dei Within Temptation dall'album The Unforgiving
Shot in the Dark – singolo degli AC/DC del 2020
Shot in the Dark – singolo di John Mayer del 2021

Pagine correlate
A Shot in the Dark